Deze pagina gaat over de Formule 1-coureurs die voor Scuderia Ferrari hebben geracet.

Coureurs
(Coureurs in het vet zijn coureurs die wereldkampioen zijn geworden bij Ferrari. Coureurs die schuingedrukt staan werden wereldkampioen bij een ander team. Coureurs die beide schuingedrukt als vet staan werden wereldkampioen bij Ferrari en ook bij een ander team.)
Bijgewerkt t/m 13 juli 2022.

*zijn actief bij Ferrari in 2022.

Formule 1-team
Ferrari